Decatur County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Decatur County (Georgie) – okres státu Georgie
 Decatur County (Indiana) – okres státu Indiana
 Decatur County (Iowa) – okres státu Iowa
 Decatur County (Kansas) – okres státu Kansas
 Decatur County (Tennessee) – okres státu Tennessee